Osoby o tym nazwisku:
 Kim Brodersen – duński piłkarz

Inne:
 (17965) Brodersen – planetoida z grupy pasa głównego asteroid